El Torneig de São Paulo 2013, també conegut com a Brasil Open 2013, és una competició tennística disputada sobre terra batuda que forma part de les sèries 250 de l'ATP. La tretzena edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 17 de febrer del 2013 al Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães de São Paulo, Brasil.

El tennista manacorí Rafael Nadal va guanyar el seu primer torneig de l'any, tot just una setmana després de tornar al circuit després de set mesos de baixa per una lesió. Va significar el seu 37è títol sobre terra batuda.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Lloc web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013